Die Ranji Trophy 2018/19 war die 84. Saison des nationalen First-Class-Cricket-Wettbewerbes in Indien und wurde vom 1. November 2018 bis zum 7. Februar 2019 ausgetragen. Gewinner war Vidarbha, die sich im Finale mit 78 Runs gegen Saurashtra durchsetzen konnten.

Format 
Die Mannschaften spielten in vier Gruppen jeweils einmal gegen jede andere Mannschaft ihrer Gruppe. Die Gruppen A und B hatten jeweils neun Mannschaften, Gruppe C hatte zehn, während die neun neue Mannschaften die Plate Group formierten. Für einen Sieg erhielt ein Team zunächst 6 Punkte, für ein Unentschieden (beide Mannschaften erzielen die gleiche Anzahl an Runs) 3 Punkte. Sollte kein Ergebnis erreicht werden und das Spiel in einem Remis enden zählen die Resultate nach dem ersten Innings. Dabei gibt es drei Punkte für einen Sieg, und jeweils einen Punkt im Falle eines Unentschiedens oder einer Niederlage. Einen Bonuspunkt gibt es für Siege mit einem Innings oder mit einem Vorsprung von 10 Wickets. Der Sieger der Plate Group steigt in die Gruppe C auf, während die ersten beiden Mannschaften aus Gruppe C in die Gruppen A und B aufsteigen. An ihren Stellen kamen die zwei schlechtesten Mannschaften der Gruppen A und B, während der Zehnte aus Gruppe C in die Plate Group absteigte. Aus Gruppe A und B qualifizierten sich die besten fünf Mannschaften, aus Gruppe C die besten beiden Mannschaften, und der Sieger aus der Plate Group für das Viertelfinale. Von da aus wird im KO-System der Sieger der Ranji Trophy in neutralen Stadien ausgespielt.

Resultate

Gruppenphase

Gruppe A 
Tabelle

Gruppe B 
Tabelle

Gruppe C 
Tabelle

Plate Group 
Tabelle

Play-offs

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

Irani Cup 2018/19 
Mitte Februar 2019 fand auch der Irani Cup zwischen dem Ranji-Trophy-Sieger, Vidarbha, und Rest-of-India-Auswahl. Vidarbha gewann auf Grund des Ergebnisses im ersten Innings.

Einzelnachweise 

2018 19
Indische Cricket-Saison 2018/19